Morgoth ist 

 eine Figur des Tolkienschen Universums, siehe Figuren in Tolkiens Welt
 eine Band, siehe Morgoth (Band)